18 o dieciocho puede referirse a:

 El número natural dieciocho.
 El año 18 d. C.
 El año 18 a. C.
 18, la serie, una serie juvenil de televisión, que se emitió en Antena 3.